Такмичење у петобоју у женској конкуренцији на 36. Европском првенству у дворани 2021. у Торуњу одржано је 5. марта у Арена Торуњ.

Титулу освојену у Глазгову 2019. није бранила Катарина Џонсон-Томпсон из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 12 такмичарки из 9 земаља.

  (1)
  (2)
  (2)

  (2)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2021. години 
Седам најбољих петобојки 2021. године до почетка првенства (4. марта 2021), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи (СРЛ).,

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су ЕП.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

60 метара препоне 

Такмичење је одржано 5. марта 2021. године у 10:00 (1.) и 10:07 (2.).

Скок увис 

Такмичење је одржано 5. марта 2021. године у 10:52.  

1 Повукла се са такмичења

Бацање кугле 

Такмичење је одржано 5. марта 2021. године у 13:05.

Скок удаљ 

Такмичење се одржало 5. марта 2021. године у 19:00

800 метара 

Такмичење је одржано 5. марта 2021. године у 20:45.

Коначан пласман 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Коначан пласман - по дисциплинама

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Петобој на Европском првенству у атлетици у дворани